Czcigodny Sługa Boży (łac. Venerabilis Dei servus) – określenie stosowane w Kościele katolickim oznaczające Sługę Bożego, wobec którego promulgowano dekret o heroiczności cnót.

Do polskich Czcigodnych Sług Bożych należą m.in.: 
 o. Melchior Fordon OFMConv
o. Serafin Kaszuba OFMCap, 
 m. Teresa Janina Kierocińska CSCII, 
 ks. Rudolf Komorek SDB, 
 o. Kazimierz Wyszyński MIC, 
 Wanda Malczewska, 
 ks. Franciszek Blachnicki, 
 kard. August Hlond SDB, 
 br. Alojzy Kosiba OFM,
 o. Wenanty Katarzyniec OFMConv.
 o. Bernard Kryszkiewicz

Czcigodni Słudzy Boży

Przypisy 

Teologia chrześcijańska